Mobarak ist der Familienname folgender Personen:

 El-Sayed Abdel Hamid Mobarak (* 1947), ägyptischer Basketballspieler 
 Ignazio Mobarak (1876–1958), libanesischer Geistlicher, Erzbischof von Beirut
 Jared Mobarak, Filmkritiker 
 Martin Mobarak, mexikanischer Unternehmer, siehe Frida Kahlo #Kunstmarkt  

 Saeed Abdullah Mobarak, saudi-arabische Siebenkämpferin 

Siehe auch:
 Tavalodet Mobarak, persisches Geburtstagslied
 Mobarak-Moschee (Den Haag)
 Mubarak (Begriffsklärung)